Урбанский — польская и русская фамилия.

 Урбанский, Аврелий (1844—1891) — польский писатель.
 Урбанский, Александр Игоревич (род. 1982) — украинский политик.
 Урбанский, Анатолий Игоревич (род. 1975) — украинский политик.
 Урбанский, Войцех (1820—1903) — польский писатель.
 Урбанский, Евгений Яковлевич (1932—1965) — советский актёр.
 Урбанский, Игорь Владиславович (род. 1970) — советский и украинский саночник.
 Урбанский, Тадеуш (1901—1985) — польский химик.
 Урбански, Эшли (род. 1992) — американская женщина-рестлер, более известная как Шотци.

См. также 
 Урбаньский

Примечания